Blottnitz ist der Familienname folgender Personen:

 Gerd von Blottnitz (* 1936), deutsch-südafrikanischer Söldner
 Undine von Blottnitz (1936–2001), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), MdEP

Siehe auch:
 Plottnitz